Гаплогруппа :
 Гаплогруппа E (мтДНК)
 Гаплогруппа E (Y-ДНК)